Wokoi ist ein Dorf im Bundesstaat Central Equatoria im Südsudan.

Der Ort liegt im Süden des Bundesstaates, etwa 75 Kilometer südlich der Hauptstadt Juba.

Weblinks 
 Wokoi in indexmundi.com
 Wokoi auf tageo.com
 GeoNames Search der National Geospatial-Intelligence Agency

Ort im Südsudan
Ort in Afrika